Die Mars superliga 1996/97 war die vierte Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Meister wurde der 1. FC Košice. Die Mannschaft sicherte sich den Titel am letzten Spieltag durch einen 2:1-Auswärtssieg beim Lokalrivalen Lokomotíva Košice und profitierte gleichzeitig von der 1:2-Niederlage vom FC Spartak Trnava beim Aufsteiger  Rimavská Sobota.

Modus 
Die Saison wurde auf 16 Vereine aufgestockt. Jedes Team spielte zweimal gegeneinander, einmal zu Hause und einmal auswärts. Jede Mannschaft absolvierte 30 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1996 97
Fußballsaison 1996/97